Il singolare del torneo di tennis Guadalajara Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Agustín Calleri che ha battuto in finale Edgardo Massa 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Agustín Calleri (Campione)
 Hugo Armando (primo turno)
 Luis Horna (quarti di finale)
 Fernando González (primo turno)

 Diego Moyano (primo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)
 Gastón Etlis (quarti di finale)
 Edgardo Massa (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guadalajara Challenger 2001